Manners – singel polskiej artystki muzyki alternatywnej Julii Marcell

Osoby o tym nazwisku:
 Charles Manners – brytyjski arystokrata i polityk
 John Manners (markiz) – brytyjski arystokrata, wojskowy i polityk
 John Manners (7. książę Rutland) – brytyjski arystokrata i polityk
 Kim Manners – amerykański reżyser, aktor i producent filmowy